El término articulación puede referirse, en esta enciclopedia:

En anatomía

 a la articulación, una  unión entre dos o más huesos, un hueso y en un cartílago;

En lingüística
 a la articulación lingüística, un fundamento estructural que explica por qué una lengua carece de límites acerca de lo que se puede decir con ella;
 a la articulación fonética, el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral;
 a la fono-articulación;

En la música

 a la articulación, la forma en que se produce la transición de un sonido a otro;

En la arquitectura

 a la articulación, el vínculo entre las partes componentes de un diseño arquitectónico;

En la ingeniería

 a la articulación mecánica, la conexión entre dos sólidos que permite que ambos se muevan porque convergen en el mismo eje o punto de apoyo.

Enlaces externos